Села:
 Кравцівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Кравцівка — Харківська область, Шевченківський район

Див. також 
 Кравцовка (Гомельська область)